El Zarco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Zarco, Guerrero, ort, Zihuatanejo de Azueta, 
 El Zarco, Morelos, ort, Yautepec, 

Robotskapade Mexikoförgreningar